Bastos kan som auktorsförkortning betyda:

 Rogerio Pereira Bastos
 Antonia Rangel Bastos

Robotskapade auktorsförkortningar